Fußöd ist der Ortsname von

 Fußöd (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fußöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern